Robert Ross o Robert Baldwin "Robbie" Ross –  (1869-1918) critico letterario e giornalista canadese, amico di Oscar Wilde

Cinema e tv
Robert Ross – (1889-1943) Production Manager,  aiuto regista e regista
Robert Ross – (1909-1974) attore statunitense
Robert Ross o Robert R. Ross Jr. – attore statunitense